Итатиая — название нескольких географических объектов в Бразилии.

 Итатиая (город) — город и муниципалитет в штате Рио-де-Жанейро.
 Итатиая — другое название вершины Агульяс-Неграс.
 Итатиая (национальный парк) — национальный парк в штатах Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.